Niemcy:
 Arendsee – jezioro w  kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Arendsee (Altmark) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Altmarkkreis Salzwedel

Osoby:
 Martha Arendsee – niemiecka polityk